Юлія Бейгельзимер і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Пучек грала в парі з Дар'єю Кустовою, але в першому колі їх перемогли Адріана Серра-Дзанетті і Антонелла Серра-Дзанетті, тоді як Бейгельзимер грала в парі з Сільвія Талая і в півфіналі їх перемогли Маріон Бартолі і Мара Сантанджело.

Адріана і Антонелла Серра-Дзанетті виграли титул, у фіналі перемігши пару Бартолі та Сантанджело з рахунком 1–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open